Západní brána může být:

 Západní brána (Úštěk) –  zřícenina jedné ze středověkých bran ve městě Úštěk
 Západní brána (Canterbury) – brána hradeb města Canterbury
 Západní brána (Ipswich) – brána hradeb města Ipswich
 Západní brána (Winchester) – brána hradeb města Winchester
 Západní brána (Brno) – rozvojová lokalita v Brně
 Západní brána (tramvajová zastávka) – zastávka na tramvajové trati Osová – Nemocnice Bohunice v Brně